De Football League Cup 1962/63 was de derde editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 3 september 1962 en eindigde op 27 mei 1963 met de finale (replay) op Villa Park in Birmingham. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi. Birmingham City won de beker voor de eerste keer in het bestaan van de club. Titelverdediger Norwich City werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Aston Villa.

Schema

Zie ook
FA Cup 1962/63
Finale League Cup 1963
Engels voetbalkampioenschap 1962/63

Bekervoetbal 1962/63
1963